Heideschulmeister Uwe Karsten – film del 1933 diretto da Carl Heinz Wolff
Heideschulmeister Uwe Karsten – film del 1954 diretto da Hans Deppe